Warmersdorf ist der Ortsname von

 Warmersdorf (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Warmersdorf (Wachenroth), Ortsteil des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern